2 miejscowości w Polsce: 
 Słabomierz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Żnin 
 Słabomierz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Radziejowice